Karriere steht für:
 Karriere, die berufliche Laufbahn
 eine deutsche Wirtschaftszeitschrift, siehe Junge Karriere
 der gestreckte Galopp eines Pferdes, siehe Pferdegangart #Galopp

Karriere bezeichnet die Zeitschriften
 Karriere im ÖPNV- und Bahnmarkt. Ein Magazin von NaNa und Eurailpress, Zeitschrift zur Gewinnung von Fachkräfte-Nachwuchs im Öffentlichen Personen-Nahverkehr

Karriere ist Filmtitel:
 Karriere (1930), deutscher Spielfilm von Adolf Trotz
 Karriere, österreichischer Titel des US-amerikanischen Spielfilms The Gorgeous Hussy von 1936
 Karriere (1955), polnischer Spielfilm von Jan Koecher
 Karriere (1964), deutscher TV-Film von Walter Davy
 Karriere (1966), deutscher Titel des französischen Spielfilms À belles dents (1966)  
 Karriere (1971), Schnittfassung von Die Russen kommen von Heiner Carow (1968/87)

Siehe auch:

 Carrière (Begriffsklärung)
 Karrier